Filippine
 New Washington – municipalità della provincia di Aklan
 Stati Uniti d'America
 New Washington – census-designated place della Contea di Clark, Indiana
 New Washington – villaggio della Contea di Crawford, Ohio
 New Washington – borough della Contea di Clearfield, Pennsylvania